Михаил Касьянов:
* Касьянов, Михаил Михайлович (1910 — ?) — кемеровский колхозник, Герой Социалистического Труда (1948).
 '''Касьянов, Михаил Михайлович''' (род. 1957) — российский финансист и политик, премьер-министр России (2000—2004).